Цирулис, Янис:
  (1897—1962) — латвийский и канадский дирижёр, композитор, музыкальный педагог и критик.
 Цирулис, Янис (офицер) (1910—1979) — бывший офицер латвийской армии, впоследствии офицер Латышского легиона СС.
 Цирулис, Янис (более известен под псевдонимом Альберт Белс; род. 1938) — советский и латвийский писатель, сценарист и общественный деятель. Примечания